Oriamendi puede referirse a:

 El monte Oriamendi, situado en las inmediaciones de San Sebastián, País Vasco, España;
 La batalla de Oriamendi, batalla de la Primera Guerra Carlista librada el 16 de marzo de 1837 en el monte homónimo; 
 La Marcha de Oriamendi, himno del carlismo, compuesto a partir de una partitura tomada como botín de guerra tras la batalla de Oriamendi.